Balladyna – Theatre Play Compositions – album polskiego muzyka jazzowego Tomasza Stańki, zawierający muzykę skomponowaną przez niego do Balladyny Juliusza Słowackiego. Sztukę tę, w reżyserii Rudolfa Zioły, wystawiał Teatr Ludowy w krakowskiej Nowej Hucie. Premiera odbyła się 6 maja 1994.

Nagrania zarejestrowane zostały w dniach 16–20 kwietnia 1994 w studiu S-4 w Warszawie. Płyta CD wydana została w 1994 przez wytwórnię GOWI Records (CDG 16).

Muzycy 
 Tomasz Stańko – trąbka
 Tomasz Szukalski – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, klarnet basowy
 Ewa Wanat – śpiew 
 Marcin Wasilewski – fortepian
 Sławomir Kurkiewicz – kontrabas
 Michał Miśkiewicz – perkusja
 Piotr Wolski – instrumenty perkusyjne
 Zbigniew Brysiak – instrumenty perksyjne

Lista utworów

Informacje uzupełniające 
 Inżynier dźwięku – Tadeusz Mieczkowski
 Zdjęcia – Tomasz Szot
 Grafika – Heinrich Römisch
 Projekt graficzny okładki – Krzysztof Jeżowski
 Producenci wykonawczy – Zdzisław Gogulski, Marek Winiarski

Bibliografia 
 Tomasz Stańko - Balladyna w Discogs

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Tomasza Stańki
Albumy muzyczne wydane w roku 1994
Albumy Gowi Records